HD-MTX или HD-Mtx — (H)igh (D)ose (M)e(T)hotre(X)ate — принятый в онкогематологии акроним (аббревиатура) для режима химиотерапии с применением высокодозного метотрексата. Часто HD-MTX используется как второй элемент последовательности при последовательной высокодозной химиотерапии при терапии рецидивов агрессивных лимфом, лимфогранулематоза. Предыдущим элементом последовательности обычно бывает HD-CYC, а следующими элементами — HDAC и HD-ETO.

HD-MTX имеет также и другие применения в онкогематологии, например, при рецидивах неходжкинских лимфом или лимфогранулематоза в ЦНС, при первичном вовлечении ЦНС в опухолевый процесс, при первичной лимфоме ЦНС.

В комбинации с ритуксимабом этот режим называется R-HD-MTX или R-HD-Mtx.

Режим дозирования

Ссылки 

Режимы химиотерапии при лимфомах